Байра́к () — село,
Рубежненский сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321687202. Население по переписи 2001 года составляло 42 (16/26 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Байрак находится в верховьях балки Рубежная,
в 2-х км от села Замуловка и в 3-х км от села Варваровка.
По селу протекает несколько пересыхающих ручьёв, на которых сделано несколько запруд.

К селу примыкает несколько лесных массиивов, в том числе лес Заломный (дуб).

История 
 1785 — дата основания хутора Андренкова на возвышенности между балками Дубинская и Землянка в верховьях балки Рубежная на её правом склоне.
 В самом конце 18 века был основан хутор Дубинск восточнее Байрака ниже по балке Рубежная на её левом склоне, напротив Долгого Яра.
 В середине 19 века Байрак назвался Андренков хутор
 В 1920-х(?) годах хутор Дубинск был переименован в Бугровку.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Байраке были 115 дворов, два пруда, два колодца, лесничество и свой сельсовет; в расположенной восточнее Бугровке, позднее присоединённой к Байраку, насчитывалось 11 дворов.
 Село сильно пострадало в результате боевых действий с конца октября 1941 по начало августа 1943 года. Оно много раз переходило из рук в руки, особенно с начала марта по начало июня 1942 года. Весной 1942 года в результате боевых действий в селе были уничтожены все дома.
 После ВОВ хутор Бугровка был присоединён к Байраку.
 В 1992 году село относилось к рубежанскому колхозу "Украина"; в нём находилась вторая молочно-товарная ферма (МТФ № 2) колхоза.

Происхождение названия 
Слово байрак происходит от тюркского «балка»; так обычно называется сухой, неглубоко взрезанный овраг, зачастую зарастающий травой либо широколиственным лесом.

Слово байрак распространено на юге Европейской части СССР, в лесостепной и степной зоне. От названия «байрак» происходит название байрачных лесов, где растут обычно следующие породы деревьев — дуб, клён, вяз, ясень, липа.

На территории современной Украины имеются миниум 19 сёл с названием Байрак, из них шесть - в Харьковской области.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма (заброшенная).

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронены 428 павших воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района